Csehország
 Boršov, település a Jihlavai járásban
 Boršov, település a České Budějovice-i járásban
 Boršov, településrész Kyjovban, a Hodoníni járásban
 Boršov, településrész Moravská Třebovában, a Svitavy járásban